Sittidae é uma família de aves passeriformes e são pertencentes à subordem Passeri. O grupo contém cerca de 23 espécies conhecidas popularmente como trepadeiras.

Passerida